Mûres est le nom d'une commune de Haute-Savoie.

Toponymes :

 Mures est le nom d'un județ de Roumanie, dont le chef-lieu est Târgu Mureș,
Mureș est le nom d'une rivière de Roumanie et de Hongrie ( Maros),
L'aven des Mûres est un gouffre de la commune de Banon, département des Alpes-de-Haute-Provence.